Liga Zagrebačke nogometne regije, odnosno Zagrebačka regionalna nogometna liga u sezoni 1982./83. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Karlovac".

Ljestvica 

 Podsused danas dio Zagreba

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga 1982./83. 
 Nogometna zona ZO Bjelovar 1982./83. 
 III. regionalna nogometna liga Varaždin-Čakovec 1982./83.
 Zagrebačka nogometna zona – Zapad 1982./83.

Vanjske poveznice

Izvori  
 Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 238    
 Stjepan Balog: HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 [godina], Kutina, 2004., , str. 42-43 
 Branko Pleše, Goran Čičin-Mašansker: Nogometni klub Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. – 2007., Koprivnica, 2007., str. 93-94 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
  

1982-83 
Zagreb
1982-83 Zagreb